Borna ist der Name folgender geographischer Objekte:

Städte und Gemeinden:

 Borna, eine Stadt im Landkreis Leipzig in Sachsen
 Borna (Liebschützberg), ein Dorf bei Oschatz in Sachsen, Ortsteil von Liebschützberg
 Borna (Chemnitz), eine Ortslage in der Stadt Chemnitz in Sachsen, siehe Stadtteil Chemnitz-Borna-Heinersdorf
 Borna (Bahretal), einen Ortsteil der Gemeinde Bahretal in Sachsen

andere geographische Objekte:

 Speicherbecken Borna, bei der Stadt Borna in Sachsen
 Kreis Borna, einen ehemaligen Landkreis in Sachsen
 Amtshauptmannschaft Borna, eine ehemalige Amtshauptmannschaft in Sachsen
 Borna (Bundesstaat), einen Bundesstaat des Südsudan

Borna ist der Name folgender Personen:

 Borna (Kroatien), einen kroatischen Fürst, von 835 bis 845 Herrscher über das küstenländische Kroatien
 Charles de Borna, 1442–1456 Bischof von Sisteron in Frankreich
 Antoine Girard de Borna, 1698–1702 Bischof von Poitiers in Frankreich

Borna steht weiterhin für:

Bornavirus, eine Virusgattung
Borna-Krankheit, eine Krankheit
Borna (Sprache), eine Sprache im Kongo
Borna (Vorname), einen persischen (indogermanischen) Jungennamen, heute überwiegend im Iran verbreitet; die abgeleitete Form im Deutschen ist Björn, der Name „Borna“ steht für Jugendlichkeit (Javaniat=Farsi)
Borna (Comic), einen von dem kroatischen Künstler Boris Talijančić geschaffenen Comic über den Kampf der historischen Kroaten gegen Rom